La Casa Oller, també coneguda com a Casa Ramón Oller, és un edifici residencial situat a la Gran Via de les Corts Catalanes, número 658, del districte de l'Eixample de Barcelona. Es tracta de l'obra més remarcable de l'arquitecte Pau Salvat i Espasa. El 2014-15 va subir una nova reforma i va ser transformat en edifici d'oficines i de pisos de luxe.

Descripció 
Aquest edifici és l'obra més significativa de Pau Salvat i Espasa; no obstant, en realitat és una reforma duta a terme, a partir del 1900, d'un edifici preexistent. Abans era una característica casa de l'Eixample, entre mitgeres, que va ser construïda el 1871 sota la direcció del mestre l'obres Eduard Fontseré. Salvat, com a seguidor de l'estètica de Puig i Cadafalch, va recórrer a una decoració inspirada en el món medieval i la tradició artesanal popular. Es pot apreciar el seu domini, en aquest camp, tant en els esgrafiats, la ceràmica com en la forja, amb virtuosismes com el d'encastar motius vegetals en ferro als capitells petris de la porta principal.

La façana és simètrica, amb una franja central buida i remarcada al principal per una tribuna de ferro i vidre, i per un relleu amb la data a la part alta. A banda i banda, hi ha parells de balcons de composició vertical. Tanca aquesta verticalitat el darrer pis que, sota el ràfec patent que culmina l'edifici, converteix en tres els dos balcons dels pisos inferiors. Cal destacar, també, l'escala del principal, situada al pati central, dins la tradició de l'arquitectura civil catalana.

La tribuna de la planta principal és un dels exemples més remarcables d'aquest tipus d'element a l'Eixample, tant pel seu disseny com per la combinació de materials (ferro forjat, ceràmica vidriada, vidres llisos i vidres emplomats).

Referències 

Edificis de la Gran Via de les Corts Catalanes
Edificis d'habitatges de Barcelona
Edificis modernistes de Barcelona
Patrimoni monumental de l'Eixample de Barcelona